Luis Méndez (ur. 1985) – boliwijski piłkarz
 Luis Méndez (1990–2013) – belizeński piłkarz
 Luis Méndez – meksykański zapaśnik
 Luis Méndez – urugwajski bokser